Heraklit (griechisch  Herakleitos, lateinisch Heraclitus) ist der Name folgender Personen:

 Heraklit von Ephesos (535 v. Chr.–475 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Heraklit von Halikarnassos (320 v. Chr.–260 v. Chr.), griechischer Dichter
 Herakleitos (Grammatiker), griechischer Grammatiker, Verfasser eines Homer-Kommentars 
 Herakleitos (Mosaizist), römischer Mosaizist, signierte ein heute in den Vatikanischen Museen befindliches Mosaik 

Heraclitus oder Herakleitos steht für:
 Heraclitus (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond
 (5204) Herakleitos, einen Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Heraklith, österreichischer Hersteller von Leichtbauplatten
 Herakleides